

Personnalités 

  (né en 1992), footballeur italien ; 
 Johan Vande Lanotte (né en 1955), homme politique belge, vice-Premier ministre ;
 Luca Lanotte (né en 1985), danseur sur glace italien.

Voir aussi